Якушев — російське прізвище. Відомі носії:
 Якушев Анатолій Іванович (1941—2015) — радянський військовик українського походження, Герой Радянського Союзу (1945).
 Якушев Віктор Михайлович (1930—2013) — радянський і російський кінооператор. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1976).
 Якушев Віктор Прохорович — радянський хокеїст, центральний нападник. Олімпійський чемпіон. Заслужений майстер спорту (1963).
 Якушев Володимир Володимирович (нар. 1968) — російський державний і політичний діяч
 Якушев Іван Васильович — заступник голови Полтавської обласної організації інвалідів війни, Збройних Сил та учасників бойових дій, кавалер ордена «За заслуги».
 Якушев Микола Михайлович (1914—1989) — український та радянський футбольний функціонер, засновник ЖФК «Донеччанка».
 Якушев Олександр Вікторович ( 1978) — український військовик, полковник.
 Якушев Сергій Вячеславович — учасник Революції Гідності (Одеська область), кавалер ордена «За мужність» III ступеня.

 Якушева
 Якушева Аріадна Адамівна (псевд. Ада Якушева; 1934—2012) — радянська російська поетеса, бард, радіожурналістка і письменниця, перша дружина Ю. Візбора.
 Якушева Валерія Олегівна — українська волейболістка.
 Якушева Юлія Іванівна — український волейбольний тренер.

Примітки 

Російські прізвища